Грецька футбольна суперліга 2018—2019 — 83- ий сезон чемпіонату Греції з футболу. Титул чемпіона втретє здобув ПАОК.

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 — 22 травня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Грецька Суперліга на soccerway  

Греція
Греція
2018 у грецькому спорті
2019 у грецькому спорті